Harvest (da língua inglesa: colheita) pode referir-se a:

Lugares
Harvest (Alabama)

Outros
Harvest Records

Desambiguação